Extreme Rules 2014 – gala PPV zorganizowana przez World Wrestling Entertainment, która odbyła się 4 maja 2014 roku w Izod Center w East Rutherford. Była to szósta gala Extreme Rules w historii. Liczba widzów wynosiła 15 907.

Wyniki 
14 kwietnia 2014 na WWE RAW odbyły się mecze kwalifikacyjne turnieju do tytułu Intercontinental Championship

Przypisy 

2014 w sporcie
Sport w East Rutherford (New Jersey)